Letziturm ist bie Bezeichnung eines Turms, der in eine Letzi integriert war. 

Folgende geografische Objekte in der Schweiz tragen den Namen Letziturm:
 Letziturm (Basel), zwei nahe beieinander stehende Türme im Basler Stadtteil St. Alban, Kanton Basel-Stadt
 Turm zu Schornen, ein Turm bei Morgarten, auf dem Gebiet der Gemeinde Sattel, Kanton Schwyz
 Wehrturm Rothenthurm, Wahrzeichen von Rothenthurm, Kanton Schwyz
 La Serra, Turmruine an der Ofenpassstrasse in Zernez, Kanton Graubünden